Шотландская футбольная лига 1890/1891 () — 1-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 16 августа 1890 года и закончился 21 мая 1891 года. Победителями турнира стали команды «Дамбартон» и «Рейнджерс», набравшие по итогам сезона равное количество очков.

Регламент 
Чемпионат проводился в два круга. За победу клубам начислялось два очка, за ничью — одно, за поражение — ноль. Три клуба, занявшие последние места, должны были подать заявку на участие в следующем розыгрыше.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на wildstat.ru

1890/1891
Шотландия
Шотландия
1890 год в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1891 году
Спорт в Великобритании в 1890 году